Niels hace referencia a:
Niels Bohr, físico danés, premio Nobel de Física en 1922;
Niels Ryberg Finsen, médico danés, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1903;